Aach kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Aach, Schweiz, vattendrag,

Tyskland 

 Ach (Ammer) – en biflod till Ammer i  Bayern, 
 Radolfzeller Aach, vattendrag, Baden-Württemberg, 
 Aach, Trier-Saarburg – kommun i Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz, 
 Aach, Konstanz – kommun i Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg, Freiburg Region,

Se även
 Ach